est une expression en anglais signifiant « fabriqué en Amérique ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , autobiographie du fondateur de   ;
 , livre de  sur la culture américaine.

Cinéma 

 , film de  sorti en 1993 ;
 , documentaire de  sorti en 2013.

Télévision 

 , titre original de Fabriqué en Amérique,  de la  des Soprano ;
 , programme présenté par John Ratzenberger diffusé sur Travel Channel.

Musique

Festival 

 , festival de musique fondé par .

Chanson 

 , chanson de  et  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album des  sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi